Condon kan syfta på:

 Condon, Montana
 Condon, Oregon

Personer
 Bill Condon (1955–), amerikansk filmregissör
 Mike Condon (1990–, amerikansk ishockeymålvakt